Classics steht für:
 Classics (Hochschuldisziplin) in den angelsächsischen Ländern
 Classics (Jazz), französisches Jazzplattenlabel
 Classics (Album) von Jennifer Rush aus dem Jahr 1998
 The Classics, niederländische Popband der 1970er Jahre

Siehe auch:
 Classics IV, US-amerikanische Popgruppe der 1960er Jahre